Platinum Collection est une compilation 3 CD de la chanteuse Jeanne Mas sortie le  regroupant la quasi-totalité de ses cinq premiers albums y compris le live de 1987 jamais réédité jusqu'à présent.

Titres

CD 1 
 Parle et ça passe (M. Calabrese - P. Calabrese - J. Mas - R. Musumarra) 4:23
 Johnny, Johnny (J. Mas - R. Musumarra) 4:26
 Toute première fois (J. Mas - R. Musumarra - R. Zaneli) 4:15
 Suspens (R. Musumarra - J. Mas) 4:43
 Cœur en stéréo (M. Calabrese - P. Calabrese - R. Musumarra / J. Mas) 4:30
 Oh Mama (M. Calabrese - P. Calabrese - J. Mas - R. Musumarra) 4:15
 Loin d'ici (J. Mas - L. Meinardi - R. Musumarra)
 Pas de chanson (M. Calabrese - P. Calabrese - J. Mas - R. Musumarra) 3:40
 Flash (M. Calabrese - P. Calabrese - J. Mas - R. Musumarra) 3:40
 titres 1 à 9 extraits de l'album Jeanne Mas, 1985
 La geisha (R. Musumarra / J. Mas) 5:06
 En rouge et noir (J. Mas / M. Calabrese - P. Calabrese - L. Meinardi - R. Musumarra) 4:29
 Lola (R. Musumarra / J. Mas) 3:44
 Femme d'aujourd'hui (J. Mas - R. Musumarra - R. Zaneli) 3:34
 Plus forte que l'océan (R. Musumarra / J. Mas) 4:09
 Sauvez-moi (J. Mas - R. Musumarra - R. Zaneli) 3:55
 S'envoler jusqu'au bout (R. Musumarra / J. Mas) 4:43
 L'enfant (J. Mas - R. Musumarra - R. Zaneli) 5:22
 titres 10 à 17 extraits de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 Sans toi (J. Mas / J. Mas - F. Scarlakens) 3:34
 extrait de l'album The Missing Flowers, 2006

CD 2 

 Les crises de l'âme (M. Calabrese - P. Calabrese - J. Mas - R. Zaneli) 5:00
 Carolyne (M. Calabrese - P. Calabrese - J. Mas - R. Zaneli) 4:00
 Y'a des bons (M. Calabrese - P. Calabrese - J. Mas - R. Zaneli) 4:54
 Bébé rock (J. Mas) 5:20
 Contre toi (M. Calabrese - P. Calabrese - J. Mas - R. Zaneli) 3:30
 Bulles (M. Calabrese - P. Calabrese - J. Mas - R. Zaneli) 4:23
 J'accuse M. Calabrese - P. Calabrese - J. Mas - R. Zaneli) 4:55
 Comme un héros (M. Calabrese - P. Calabrese - J. Mas - R. Zaneli) 5:03
 Dites-lui (J. Mas) 1:52
 titres 1 à 9 extraits de l'album Les crises de l'âme, 1989
 L'amour du mal (M. Calabrese - P. Calabrese - J. Mas - R. Zaneli) 5:23
 Le contrechamp (M. Calabrese - P. Calabrese - J. Mas - R. Zaneli) 4:34
 Les bras en croix (M. Calabrese - P. Calabrese - J. Mas - R. Zaneli) 5:05
 Les rêves de Maud (M. Calabrese - P. Calabrese - J. Mas - R. Zaneli) 4:27
 Tous les cris les SOS (D. Balavoine) 5:36
 Shakespeare (J. Mas) 4:30
 L'art des femmes (M. Calabrese - P. Calabrese - J. Mas - R. Zaneli) 3:49
 Alexandre M (M. Calabrese - P. Calabrese - J. Mas - R. Zaneli) 5:22
 titres 10 à 17 extraits de l'album L'art des femmes, 1990

CD 3 (live) 

 Mourir d'ennui (J. Hamer / J. Mas) 4:55
 Loin d'ici (J. Mas - L. Meinardi - R. Musumarra) 3:45
 S'envoler jusqu'au bout (R. Musumarra / J. Mas) 4:35
 Oh Mama (M. Calabrese - P. Calabrese - J. Mas - R. Musumarra) 3:20
 Ideali (J. Mas) 4:50
 Lola (R. Musumarra / J. Mas) 4:20
 Sauvez-moi (J. Mas - R. Musumarra - R. Zaneli) 4:05
 Cœur en stéréo (M. Calabrese - P. Calabrese - J. Mas - R. Musumarra) 4:20
 Toute première fois (J. Mas - R. Musumarra - R. Zaneli) 3:55
 L'enfant (J. Mas - R. Musumarra - R. Zaneli) 6:55
 Femme d'aujourd'hui (J. Mas - R. Musumarra - R. Zaneli) 3:45
 La bête libre (P. Minieri - J. Mas) 4:50
 Lucie (D. Balavoine) 2:25
 En rouge et noir (J. Mas - M. Calabrese - P. Calabrese - L. Meinardi - R. Musumarra) 5:00
 Johnny, Johnny (R. Musumarra / J. Mas) 5:00
 Lisa (R. Musumarra / J. Mas) 6:05
 titres 1 à 16 extraits de l'album Jeanne Mas en concert, 1987

Album de Jeanne Mas
Compilation musicale sortie en 2008
Album publié par EMI Group